Haddschadsch steht für
 Muslim ibn al-Haddschādsch (* 817 oder 821; † 875), islamischer Traditionarier
 Al-Haddschādsch ibn Yūsuf (661–714), omajadischer Gouverneur im Irak